da Vinci indica la provenienza dal comune fiorentino Vinci. Compare in diversi contesti:

Astronomia 
da Vinci – cratere lunare
Da Vinci – cratere marziano

Persone
Leonardo da Vinci (1452-1519) – artista e scienziato italiano
Mario Da Vinci (1942-2015) – cantante e attore italiano
Piero da Vinci (1426-1504) – notaio e uomo di cultura italiano, padre di Leonardo
Pierino da Vinci (1530-1553) – scultore italiano, nipote di Leonardo da Vinci
Sal Da Vinci (1969) – cantante italiano, figlio di Mario

Musica 
Da Vinci – gruppo musicale hard rock norvegese
Da Vinci – gruppo musicale portoghese
Da Vinci's Notebook – gruppo musicale Doo-wop statunitense

Televisione 
La vita di Leonardo da Vinci – sceneggiato televisivo Rai del 1971
Da Vinci's Inquest – serie televisiva canadese
Da Vinci's Demons – serie televisiva statunitense

Altro 
Sistema chirurgico da Vinci – sistema di chirurgia robotica

Pagine correlate 
Il codice da Vinci (disambigua)